Kreuz auf der Weltkugel steht für:

 ♁ (auch Kreuz auf der Weltkugel), religiöses und herrschaftliches Symbol
 Reichsapfel, weltliches Herrschaftssymbol

Siehe auch:
 Kugelkreuz